Abierto Mexicano Telcel 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Abierto Mexicano Telcel rozgrywany w dniach 25 lutego–2 marca 2013 roku w Acapulco na kortach ziemnych o puli nagród 1 212 750 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Meksyku